Estat Lliure d'Orange (del seu nom en neerlandès Oranje Vrystaat), antic estat africà independent, actual província de Sud-àfrica
 Llengua OVS (de l'acrònim Objecte-Verb-Subjecte), llengua que utilitza aquest ordre en la construcció de les frases